

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 

 Chruścin – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Gomunice 
 Chruścin – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Dąbie

Zobacz też 
 Chruścinek